Ди́тер Ко́ттиш (; 30 июня 1943, Глайвиц — 9 апреля 2017) — немецкий боксёр средних весовых категорий, выступал за сборную Германии в середине 1960-х — начале 1970-х годов. Чемпион летних Олимпийских игр в Мюнхене, победитель многих международных турниров и национальных первенств.

Биография 
Дитер Коттиш родился 30 июня 1943 года в городе Глайвиц, ныне это часть Силезского воеводства Польши. Активно заниматься боксом начал в шестнадцать лет, проходил подготовку в Гамбурге в боксёрском клубе «Спортман». Первого серьёзного успеха на ринге добился в возрасте восемнадцати лет, когда стал чемпионом Германии среди юниоров. В 1964 году впервые выиграл взрослое национальное первенство и должен был ехать на летние Олимпийские игры в Токио, однако в последний момент провалился на квалификационном турнире, проиграв Бруно Гузе, и остался без Олимпиады. В 1965, 1966 и 1967 годах Коттиш вновь был лучшим в своей стране в первом среднем весе. Участвовал в чемпионате Европы в Риме, однако в первом же своём матче на турнире уступил чехословаку Богумилу Немечеку, который в итоге и стал чемпионом.

В 1968 году Коттиш в четвёртый раз подряд выиграл первенство Германии и благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на Олимпийских играх в Мехико. На Олимпиаде тем не менее уже во втором бою проиграл советскому боксёру Владимиру Мусалимову. Затем поднялся в среднюю весовую категорию, на чемпионате Европы 1971 года в Мадриде сумел дойти до стадии четвертьфиналов. В следующем сезоне прошёл квалификацию на летние Олимпийские игры в Мюнхен, где одолел всех своих соперников и завоевал тем самым золотую медаль. Вскоре после этих соревнований принял решение завершить карьеру спортсмена. Всего в любительском олимпийском боксе провёл 250 поединков. Проживал в городе Бухгольц-ин-дер-Нордхайде.

Скончался 9 апреля 2017 года

Примечания

Ссылки 
 

Боксёры Германии
Боксёры 1960-х годов
Боксёры 1970-х годов
Боксёры первой средней весовой категории
Боксёры средней весовой категории
Боксёры на летних Олимпийских играх 1968 года
Боксёры на летних Олимпийских играх 1972 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1972 года
Олимпийские чемпионы от Германии
Олимпийские чемпионы по боксу